Don't Try This at Home — компіляція американського реп-гурту The Dangerous Crew, видана лейблами Jive Records і Dangerous Music 21 листопада 1995 р. Реліз посів 191-шу сходинку чарту Billboard 200, 6-те місце у Billboard Top Heatseekers та 23-ту сходинку чарту Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums.

Виконавчий продюсер: Ренді Остін. У записі компіляції взяли участь Too Short, Spice 1, MC Breed, Ерік Сермон, Goldy та ін.

Список пісень

Чартові позиції

Учасники 
 About Face, Collision, Ду Ду Браун, Freddy B, Father Dom, Goldy, MC Breed, Shock-G, Spice 1, Too Short  — виконавці
 Catfish, Стен, Тадж Тілгман — звукорежисери
 Pee-Wee — виконавець, клавішні
 Shorty B. — виконавець, бас-гітара
 Браян Гот — клавішні, звукорежисер
 Ент Бенкс — зведення
 Ерік Сермон — виконавець, бек-вокал
 Майкл Гемптон — гітара
 Том Койн — мастеринг
 Шон Браун — бек-вокал

Посилання 

Музичні збірки 1995
Хіп-хоп альбоми
Альбоми Jive Records
Англомовні музичні альбоми